Westerbork (dorp), plaats en tot 1998 een zelfstandige gemeente in de provincie Drenthe
Kamp Westerbork, voormalig doorgangskamp
Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Onbekende kinderen in kamp Westerbork
Westerbork Synthese Radio Telescoop